Ned Lukacevic — alphabet cyrillique serbe :  ; alphabet latin serbe :  — (né le  à Podgorica en Yougoslavie) est un joueur professionnel canado-monténégrin de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur d'origine serbe, il a joué au Canada dans la Western Hockey League entre 2001 et 2006. Au terme de la saison 2005-2006, il se joignit aux Monarchs de Manchester pour commencer sa carrière professionnelle. En , il signa un contrat avec les Kings de Los Angeles, équipe qui l'avait sélectionné lors du repêchage de 2004. Il évolua pour les clubs-écoles de ces derniers jusqu'en 2008. Avant le début de la saison 2008-2009, il fut échangé à deux reprises, une première fois aux Flyers de Philadelphie puis fut à nouveau impliqué dans une transaction peu de temps après avec les Bruins de Boston. Il évolue actuellement avec les Bruins de Providence dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||31 ||0 ||4 ||4 ||29 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2003-2004 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||72 ||19 ||14 ||33 ||65 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2004-2005 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||71 ||18 ||28 ||46 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||63 ||25 ||28 ||53 ||71 ||4 ||1 ||0 ||1 ||5
|-
|2005-2006 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2006-2007 ||Royals de Reading ||ECHL ||53 ||7 ||17 ||24 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||12 ||1 ||0 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Royals de Reading ||ECHL ||61 ||17 ||19 ||36 ||52 ||8 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2008-2009 ||Royals de Reading ||ECHL ||13 ||4 ||3 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Bruins de Providence ||LAH ||52 ||3 ||5 ||8 ||6 ||8 ||0 ||1 ||1 ||5
|-
|2009-2010 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||61 ||28 ||37 ||65 ||45 ||5 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2009-2010 ||Stars du Texas ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence ||LAH ||8 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL || 17|| 8|| 10|| 18|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011 ||Rampage de San Antonio ||LAH || 38|| 4|| 9|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL || 17|| 2|| 10|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 12|| 5|| 1|| 6|| 36|| 9|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2012-2013|| ETC Crimmitschau || 2.bundesliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Banská Bystrica || Extraliga slo. || 15|| 3|| 8|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||Tohoku Free Blades || Asia League || 10|| 2|| 5|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Condors de Bakersfield ||ECHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Royals de Reading ||ECHL || 9 || 2 || 0 || 2 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Fife Flyers || EIHL || 34 || 15 || 29 || 44 || 88 || 4 || 1 || 4 ||5 || 2
|-
| 2014-2015 || Fife Flyers || EIHL || 60|| 27|| 38|| 65|| 70|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Coventry Blaze || EIHL || 21|| 4|| 9|| 13|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Édimbourg Capitals || EIHL ||25 ||9 ||12 ||21 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || KH GKS Katowice || PHL ||10 ||6 ||4 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 ||Mallards de Quad City ||ECHL || 8|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Újpesti TE || Erste Liga || 2|| 0|| 0|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Odense Ishockey Klub || Metal Ligaen  || 10|| 5|| 5|| 10|| 6|| 3|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2018-2019 || Odense Ishockey Klub || Metal Ligaen || 19|| 4|| 3|| 7|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Remparts de Tours || Division1 || 9|| 4|| 5|| 9|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Rostocker EC || Oberliga|| 9|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Transactions en carrière
 : échangé aux Flyers de Philadelphie par les Kings de Los Angeles avec Patrik Hersley en retour de Denis Gauthier et un choix de  lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 2010.
 : échangé aux Bruins de Boston par les Flyers de Philadelphie avec un choix conditionnel lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 2009 en retour de Andrew Alberts.

Notes et références 

Naissance en février 1986
Naissance à Podgorica
Naissance en RS du Monténégro
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur monténégrin de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du ETC Crimmitschau
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Fife Flyers
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur du HK GKS Katowice
Joueur des Mallards de Quad City (ECHL)
Joueur des Remparts de Tours
Joueur du Odense IK
Joueur du Rostocker EC